Mota puede referirse a:

 Mota, tipo de castillo con empalizada de madera, elevado sobre la llanura.
 Mota, isla de Vanuatu.

Personas 
 Adolfo Mota Hernández, político mexicano.
 Antonio Mota, futbolista mexicano.
 Bernardo Mota, tenista portugués.
 Carlos de la Mota, actor dominicano.
 Carlos Mota Pinto, político portugués.
 Feliciano de la Mota Botello, político argentino.
 Ion Moţa, político rumano.
 José Mota, humorista español.
 Manny Mota, beisbolista dominicano.
 Matías Ángel de la Mota Padilla, religioso, político e historiador novohispano.
 Omahyra Mota, modelo dominicana.
 Rafael Mota, religioso y escritor español.
 Rosa Mota, atleta portuguesa.
 Salvador Mota, futbolista mexicano.

Otros usos 
 Yerba mota, otro nombre dado a la menta.
 Mota, nombre dado coloquialmente a la planta Cannabis.
 Motillas, morras y castillejos, topónimos frecuentes en La Mancha, España.

Enlaces externos